Die Canberra Women’s Classic 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Canberra. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 9. bis 17. Januar 2004 statt.

Im Einzel gewann Paola Suárez gegen Silvia Farina Elia mit 3:6, 6:4 und 7:65. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Kostanić / Claudine Schaul mit 6:4 und 7:63 gegen Caroline Dhenin / Lisa McShea.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Canberra Women’s Classic 2004 fand vom 9. bis 11. Januar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Canberra